

Patronyme 

 David J. Shafer (1965-), homme politique américain ;
 Helen Almira Shafer (1839-1894), mathématicienne américaine, présidente du Wellesley College ;
 John Adolph Shafer (1863-1918), botaniste américain ;
 Raymond Shafer (1917-2006), homme politique américain.

Voir aussi 
 La théorie de Dempster-Shafer, une théorie mathématique basée sur la notion de preuves
 Shafer (Minnesota)

Patronyme anglais